Mychajlo-Kozjubynske (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Westen der ukrainischen Oblast Tschernihiw mit etwa 2900 Einwohnern (2019).

Sie liegt im Rajon Tschernihiw 18 km westlich vom Rajon- und Oblastzentrum Tschernihiw an der Regionalstraße P–56.

Die Ortschaft wurde 1078 erstmals erwähnt und besitzt seit 1960 den Status einer Siedlung städtischen Typs. Mychajlo-Kozjubynske war bis zum 2. September 2016 die einzige Ortschaft der gleichnamigen Siedlungsratsgemeinde im Rajon Tschernihiw und wurde dann zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Mychajlo-Kozjubynske (). 

Zur Gemeinde zählen, neben Mychajlo-Kozjubynske, die 19 Dörfer Andrijiwka (), Antonowytschi (), Birky (), Hirmanka (), Schukotky (), Sajzi (), Karchiwka (), Kruhle (), Lewkowytschi (), Lewonky (), Lenkiw Kruh (), Lhiw (), Lhiwka (), Malijky (), Moskali (), Pljochiw (), Schybyryniwka (), Skuhari () und Wedylzi ().

Persönlichkeiten 
In Ort kam 1894 der ukrainische Revolutionär und Schriftsteller Wassyl Ellan-Blakytnyj zur Welt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Rajon Tschernihiw
Ersterwähnung 1078